La Brasserie Jestin Créamanche est située à Boulogne-sur-Mer dans le département du Pas-de-Calais

Jestin Créamanche, Brasserie
Boulogne-sur-Mer